L'édition 2020 du tournoi de tennis de Newport Beach se déroule du  au  sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie WTA 125.

Madison Brengle remporte le tournoi en simple. En finale, elle bat Stefanie Vögele, décrochant à cette occasion son premier titre dans cette catégorie.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Hayley Carter et Luisa Stefani.

Faits marquants

Lauréates 
En simple, l'Américaine Madison Brengle (tête de série ) remporte son premier titre en simple en WTA 125 en disposant de la Suissesse Stefanie Vögele (tête de série ).

En double, Hayley Carter et Luisa Stefani (têtes de série ) remportent leur premier titre en collaboration dans cette catégorie en s'imposant face à Marie Benoît et Jessika Ponchet (alternates).

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Newport Beach
 Saison 2020 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 2020
Newport Beach
Sport aux États-Unis en janvier 2020
Sport aux États-Unis en février 2020
Tennis en janvier 2020
Tennis en février 2020